Ю́го-Восто́к Украи́ны, или Ю́го-Восто́чная Украи́на () — термин, обозначающий один из культурно-исторических макрорегионов Украины, которому примерно соответствуют территории Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины, Крымский полуостров.

Юго-восточные регионы Украины — Харьковская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, аннексированная территория Крыма, — граничат с Россией, Одесская область граничит с Молдавией и Румынией. Все юго-восточные регионы Украины, за исключением Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей, имеют выход к морю — в Чёрном море Украина граничит с Россией и Румынией, в Азовском — с Россией.

Выделение юго-восточной территории Украины в отдельный макрорегион происходит с учётом сложного состава украинского общества, социальное и политическое поведение которого зависит от региона проживания, и в контексте различия этих поведений, наличия разной истории и исторической памяти среди жителей юго-восточной Украины и западной и центральной (западно-центральной), в противопоставление которой нередко ставится юго-восток. Суть настроений жителей Юго-восточной Украины заключается, в большинстве своём, в поддержке союзнических отношений Украины и России, электоральной поддержке кандидатов на выборные государственные должности Украины и политических объединений, придерживающихся этой линии, и, напротив, неподдержке курса сближения Украины с Евросоюзом и НАТО, о чём свидетельствуют различные опросы общественного мнения.

Юго-восток Украины как регион собственных политических и общественных настроений украинских граждан стал особенно выделяться в 2000-х годах — после парламентских выборов 2002 и 2007 годов, а также прошедших в три тура президентских выборов 2004 года.

География 
Юго-восток Украины — это значительные части земель Дикого поля и Северного Причерноморья в пределах территории страны. Гражданская идентичность проживающего там населения стала формироваться после начала активного освоения этих земель Российской империей.

Внутри Юго-восточной Украины могут выделяться субрегионы:

 Южная Украина или причерноморский регион (Одесская, Николаевская и Херсонская области).
 Восточная Украина — пояс промышленных областей (Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области, Донецкая и Луганская области, а также Крым.

История 

В XIII—XVIII веках земли юго-восточной Украины назывались Диким Полем и были слабо освоенными, в то время здесь прижились кочевые тюркские народы. С XVI века земли юго-восточной Украины были заселены казаками, по реке Кальмиус до азовских походов Петра I проходила граница между донскими казаками и Крымским ханством. В 1611 году крымцы поселили по реке Калке своих союзников — запорожцев и велели охранять им границу от донцов. Однако одноязычные в те времена казаки часто объединялись для совместных действий против крымцев и турок. Так, в 1637 году донские и запорожские казаки взяли Азов и удерживали его до 1642 года. После взятия Азова Петром I всё Приазовье перешло в состав России и до 1711 года входило в состав Азовской губернии. По Прутскому мирному договору Россия должна была отдать Азов и небольшую часть окружающей его территории туркам, но северное Приазовье осталось за Россией и продолжало входить в состав донских казачьих земель, вошедших в Екатеринославское наместничество. Однако после упразднения наместничества земли от Кальмиуса до реки Берда вошли в состав образованной в 1803 году Екатеринославской губернии вместе со станицей Петровская и потерявшими оборонное значение крепостями Петровской, Захарьевской и Алексеевской. 

Юго-западная граница Области Войска Донского, в которое входили части современных территорий Донецкой и Луганской областей, проходила по реке Кальмиус, западная — в черте нынешнего Донецка, а север Донецкого округа вдоль Миуса доходил до Ольховатки. Границу нынешних Донецкой и Луганской областей северная граница Донецкого округа пересекала в районе села (тогда — станица) Грабово в Шахтёрском районе. Затем она шла по Антрацитовскому району севернее посёлка Колпаково, потом — на север, а в районе станицы Митякинской изгибалась на запад, и, огибая Станицу Луганскую, вновь поворачивала на восток к Титовке, где пересекала нынешнюю границу Луганской области и Российской Федерации. Некоторые юго-восточные регионы Украины — Херсонская область, Екатеринославская губерния (ныне Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, часть Луганской области), Николаевская область, восток Одесской области, а также Крымский полуостров — вместе с Бессарабией  были частью исторического региона, известного как Новороссия. Харьковская область и северная часть Луганской области были и являются доныне частями Слободской Украины.

В Новороссии, на основе смешанного состава колонизаторов земель юго-востока Украины — Российской империи и Речи Посполитой, рождалась особая общность людей, связанных между собой не этничностью, а принадлежностью к одной политии, какой в большей степени являлась Российская империя.

Юго-Восточная Украины отличается от Западной и Центральной исторической судьбой и характером освоения территории, результатом чего стал специфический состав населения и его культура. Это наиболее поздно освоенные земли, где самый интенсивный процесс колонизации и развития проходил в XVIII — XX веках. Они в наименьшей степени связаны с наследством Речи Посполитой и в наибольшей — с наследством Российской империи и СССР.

В начале Гражданской войны в России на территории Юго-Востока Украины поочерёдно существовали независимая Украинская Народная Республика, провозглашённая как находящаяся в федеративных отношениях с Советской Россией Украинская Народная Республика Советов, а также Одесская и Донецко-Криворожская Советская Республика со столицей в Харькове (позже в Луганске), в марте 1918 года объединённые в единую независимую Украинскую Советскую Республику со столицей в Харькове, переставшую существовать в апреле 1918 года в связи с оккупацией австрийско-немецкими войсками. При возвращении советской власти на Украину в 1919 году на этой территории была создана независимая Украинская Социалистическая Советская Республика также со столицей в Харькове, к 1920 году власть которой распространилась почти на всю территорию Украины.

В 1934 году столица Украины была перенесена из Харькова в Киев.

За период существования УССР, в её юго-восточные регионы в 1944 году были переданы село Дарьино-Ермаковка и посёлок Кошары Красногвардейского района Ростовской области в Луганскую область, в 1954 году из состава РСФСР в состав УССР была передана Крымская область. В состав Одесской области в 1948 году из состава Румынии был передан остров Змеиный. Из состава УССР в состав РСФСР в первой половине 1920-х годов был передан ряд восточных территорий: Федоровский, Николаевский (с городом Таганрогом), Матвеево-Курганский, Советинский, Голодаевский районы и восточная часть Екатериновского района Таганрогского округа, Глубокинский, Ленинский, Каменский, Усть-Белокалитвенский, Владимирский, Сулинский, Шахтинский (с городом Шахты) районы и части территории Сорокинского и Алексеевского районов Шахтинского округа, ряд других.

Украинский политолог Владимир Фесенко в 1998 году отмечал, что «русскоязычный пояс Украины имеет сразу четыре региональных центров влияния — Днепропетровск, Донецк, Харьков и Одесса — между которыми не только нет достаточного взаимопонимания и взаимодействия, но зачастую идёт острая конкурентная борьба… Старые и новые политики Украины, представляющие её русскоязычные регионы, успешно изучили (или изучают) украинский язык, приспосабливаются к украинским этническим ценностям и символам, заодно приспосабливая и используя их в своих утилитарных целях. При этом они не забывают играть на этнических стереотипах и предубеждениях своих русскоязычных избирателей».

Описывая ситуацию на Украине во время Оранжевой революции 2004 года, политолог Антон Финько заявлял о «противостоянии Запада и Центра Украины, с одной стороны, и Востока и Юга, с другой. Учитывая преимущественно промышленный и русскоязычный характер Востока и Юга Украины и в большей степени аграрный и украиноязычный — Запада и Центра… две конфликтные ситуации — социально-экономическую, вызванную несовпадением интересов между городским и сельским населением, и этнолингвистическую, обусловленную различиями между украиноязычной и русскоязычной общностями украинского народа».Во время и после оранжевой революции в Северодонецке прошли 1-й (2004 год) и 2-й (2008 год) всеукраинские съезды депутатов всех уровней по отстаиванию интересов жителей территории Юго-Востока Украины, на которых рассматривались вопросы о федерализации Украины, а также о возможности создания Юго-Восточной Украинской Автономной Республики со столицей в Харькове. В ноябре 2004 года Донецкий областной совет постановил провести 9 января 2005 года в области референдум об объявлении в отношении Донецкой области особого, самостоятельного от Украины статуса, при котором губернатор области будет подчиняться не государственным украинским властям, а областному совету, а также о внесении руководству страны предложений о федерализации Украины, однако в декабре это решение было им же отменено и идея создания Юго-Восточной Украинской АР, так же, как и идея о федерализации Украины, практического продолжения не получила.

В целом во всех юго-восточных областях большинство голосов (от 51 % до 93 %) на президентских выборах в 2004 году получил Виктор Янукович (в каждом из трёх туров), а на парламентских выборах 2006 года — оппозиционные на тот момент «антиоранжевые» политические силы: Партия регионов, КПУ (в сумме с не прошедшими в парламент оппозиционными блоками — «Не так!», Блок Витренко — от 50 % до 84 % в каждой из областей). На выборах президента Украины 2010 года Виктор Янукович также победил во всех юго-восточных областях Украины и тогда президент Украины впервые был избран электоратом не большинства регионов страны, а только Юго-востока с его самыми густонаселёнными территориями.

Кроме того, в Юго-Восточной Украине население в основном (2005 г.) склоняется к поддержке интеграции Украины с Россией и странами СНГ, тогда как Запад выражает большее стремление к интеграции в Евросоюз и НАТО.

В ходе дальнейших протестов в юго-восточных регионах Украины были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики, силы самообороны которых объявлены народными армиями. 14 апреля 2014 года указом и. о. президента Украины Александра Турчинова введено в действие решение СНБО о начала антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины с участием Вооружённых сил. С апреля 2014 года продолжается вооружённое противостояние в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и вооружёнными формированиями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.Референдумы о самоопределении в Донецкой и в Луганской областях прошли 11 мая 2014 года и, по заявлениям местных властей, имели соответственно явку 74 % и 75 % и количество проголосовавших «за» 89 % и 96 % соответственно.

Рассчитывая на повторение прецедента вхождения в состав России Крыма и Севастополя, после проведения референдумов власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили 12 мая государственный суверенитет и выразили желание войти в состав России, а также объединиться в Новороссию и вступить в Таможенный союз ЕврАзЭС, однако этого до настоящего момента не произошло.

В статье «Юго-Востока больше нет», опубликованной в интернет-издании «Украинская правда» в апреле 2014 года, аналитик Александр Демченко высказал мнение, что Евромайдан окончательно разбил политический монолит Юго-Востока и теперь целесообразно говорить отдельно о южной и восточной Украине, которые имеют разные взгляды на политическую ситуацию в стране.

Население

Численность населения 
Совокупная численность населения Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областей на 2018 год, по данным украинской службы госстатистики, составляет 12 126 082 человек, что составляет около 30 % населения всей Украины. Население Донецкой и Луганской областей, по состоянию на 2014 год, составляло 4 320 821 (сентябрь) и 2 237 897 (февраль) человек соответственно.

Самым большим по населению регионом Украины является Донецкая область (4,8 млн чел. по переписи 2001 года, 10,003 % от Украины).

Урбанизация 

Юго-Восток — самый урбанизированный макрорегион Украины, в нём сосредоточены все, за исключением Киева, города-милионники (Одесса, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Харьков).

Самая низкая плотность населения внутри макрорегиона — в Херсонской области, а самая высокая (по Украине) — в её наиболее урбанизированных областях, где городское население превышает 90 % — Донецкой, Днепропетровской, Луганской.

В Юго-Восточной Украине городское население преобладает над сельским, в то время как в Западной Украине сельское население преобладает над городским в пяти областях из восьми.

Культура 
Как указывает исследователь Андрей Мальгин, Юго-Восток Украины «отличается как исторической судьбой, так и характером освоения территории, результатом чего стал специфический состав и культура населения… это наиболее поздно освоенные земли… они в наименьшей степени связаны с наследием Речи Посполитой и в наибольшей — с наследством Российской империи и особенно — Советского Союза». Согласно книге, «Юго-восток был присоединён и освоен лишь в конце XVIII века, он приобрёл свой культурно-экономический характер в конце XIX — XX веках, что было следствием глобальной индустриализации… Здесь доминирует индустриальный и научно-технический тип культуры и господствует русский язык — язык имперской и советской индустриализации и технического прогресса XX века. В немалой степени, как отмечают исследователи, самосознание жителей Юго-Востока замешано на ностальгии по культу рабочего класса и технической интеллигенции, господствовавшим в СССР».

Этническая и языковая принадлежность 

Юго-Восток Украины — это макрорегион страны с наибольшей долей русскоязычного населения. В центральной, южной и восточной частях Украины распространены говоры юго-восточного наречия украинского языка. Ареал среднеподнепровских говоров занимает территорию центральной Украины в среднем течении Днепра — Черкасскую и Полтавскую области, южную часть Киевской области, юго-западную часть Сумской области, северные части Кировоградской и Днепропетровской области. Слобожанские говоры распространены на территории Слободской Украины — в Харьковской области, на юго-востоке Сумской области и в северной части Луганской области. Степные говоры занимают значительные по охвату территории южных (степных) областей Украины — южную часть Кировоградской области, большую часть Днепропетровской области (исключая её северные районы), Донецкую область, южную часть Луганской области, большую часть Николаевской области (исключая её северо-западные районы), южную часть Одесской области, Крым, Запорожскую и Херсонскую области.

Народы Юго-Востока Украины, имеющих минимум в одном регионе более 5 % от населения региона (перепись 2001 г.):

'''Родные языки населения регионов Украины в % (перепись 2001 г.'''):

Согласно опросу 2007 года, население юго-восточных регионов реже, чем в среднем по стране, выбирает украинскую культурную традицию (39 %, в среднем по Украине — 60 %) и чаще советскую (34 %, по Украине — 23 %) и русскую (27 %, в среднем по стране — 16 %).Анализ этого опроса показал, что «курс на вытеснение русской культуры… для жителей юго-восточных областей — это наиболее распространённая причина негативного отношения к культурной политике государства» (39 % населения Юго-Востока негативно оценивает культурную политику украинских властей по этой причине).В сельской местности Юго-Востока преимущественно говорят на украинском языке, в городах — на русском, где ассимиляция проходила более динамично.

На территории Юго-Востока исторически были распространены степные и слобожанские говоры украинского языка. Однако, по данным Киевского международного института социологии (данные 1991—2003 гг.), количество носителей суржика в южных и восточных регионах значительно превышает долю украиноязычного населения (на Юге говорят на суржике 12,4 %, на украинском — 5,2 %, на Востоке Украины используют суржик 9,6 %, а украинский — 3,7 %).

Кроме того, по данным 2005 года, на Юго-Востоке преобладали русскоязычные печатные СМИ. Так, например, в Донецкой области на 27 областных русскоязычных газеты и 33 городских русскоязычных издания приходилось 3 областные и 3 городские украиноязычные газеты, которые к тому же дотировались государством. В Западной же Украине в то время почти 100% информационного пространства на телевидении и радио и значительная часть рынка прессы занимают украиноязычные СМИ.

В 2012 году Верховная рада и фракция Партии регионов в частности голосовали за (см. Закон Украины «Об основах государственной языковой политики») придание русскому языку статуса регионального (в пределах регионов региональный язык мог использоваться в законодательно установленных сферах наравне с государственным украинским языком) в Юго-Восточных украинских регионах Одесской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях и в городе Севастополе, при этом украинские СМИ тогда отмечали, что становится всё более возможен раскол Украины по языковому принципу.

Сразу после завершения Евромайдана сменой власти на Украине, 23 февраля 2014 года был принят большинством голосов без парламентских обсуждений предложенный к рассмотрению депутатом «Батькивщины» Вячеславом Кириленко закон «О признании утратившим силу Закона Украины „Об основах государственной языковой политики“». Отмена закона вызвала широкий международный резонанс.

Религия 

Религиозная активность в юго-восточных регионах ниже, чем в западных или центральных: здесь, по данным 2005 года, было 1—3 зарегистрированных религиозных организации на каждые 10 тыс. человек (в центральных областях — 2—5 организаций, в западных — 9 и больше). Самая низкая плотность религиозных организаций по состоянию на 1 января 2004 года была в Луганской области (1,6 на 10 тысяч населения), Донецкой (1,4), Харьковской (1,3) областях.

Самой распространённой конфессией является Украинская православная церковь Московского патриархата, распространён также протестантизм разных деноминаций. При этом УПЦ МП представляет 40—60 % всех религиозных общин на Юго-Востоке Украины; УПЦ (КП) — в целом меньше 10 %, в Николаевской области — 10—20 %, в Днепропетровской области — 20—30 %; протестанты больше всего представлены в Донецкой и Запорожской областях (40—50 % всех религиозных общин).

Политические пристрастия

После начала российского вторжения высказывались предположения, что основной удар по пророссийским силам нанесла российская власть через активные боевые действия в лояльных к ней регионах. Политическое будущее региона обозреватель Международного фонда Карнеги Константин Скоркин видел в имевшей хорошие позиции Слуге Народа и новых региональных лидерах.

Площадь регионов 
Наибольшей среди регионов макрорегиона по площади, по данным Украинского госстата, является Одесская область (33,3 тыс. кв. км), за ней — Днепропетровская область (31,9), Харьковская область (31,4), Херсонская область (28,5), Запорожская (27,2), Луганская (26,7), Донецкая (26,5), Автономная Республика Крым (26,1), Николаевская область (24,6), город Севастополь (0,9). Суммарно площадь юго-восточных регионов страны составляет 257,1 тыс. кв. км.

Экономика 
На юго-востоке и Украине в целом экономические условия 1990-х годов оказались относительно благоприятными для Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областей, в которых развиты базовые отрасли экономики. В 2001 году лидерами по экспорту продукции за рубеж также были Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

На юго-востоке Украины находятся многие крупные предприятия: «Донецкуголь» (крупнейшее предприятие угледобывающей промышленности); «Криворожсталь», Донецкий металлургический комбинат, «Азовсталь», Алчевский металлургический комбинат и металлургический комбинат им. Ильича, Днепропетровский металлургический завод (чёрная металлургия); Завод имени Малышева, «Топаз» (военная промышленность); Южный машиностроительный завод, Хартрон, РАДМИР (ракетно-космическая отрасль); Харьковский авиационный завод и Мотор Сич (авиастроение); Луганский завод имени Октябрьской революции (тепловозостроение); Черноморский судостроительный завод, судостроительный завод «Океан», Херсонский судостроительный завод, Харьковский тракторный завод, нефтеперерабатывающие заводы в Лисичанске, Одессе, Херсоне, Бердянске, Южноукраинская атомная электростанция; ДнепроГЭС и Каховская ГЭС (гидроэлектроэнергетика); Счастьинская ТЭЦ; морские порты Одесса, Бердянск, Мариуполь.

Уровень доходов населения в начале 2007 года был выше среднего по стране в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях (которые вместе с Киевом являются лидерами по этому показателю), одни из самых низких доходов — у жителей Херсонской области. Ту же тенденцию иллюстрировали и данные за 2001 год.

Как указывает Элла Задорожнюк (Институт славяноведения РАН): В целом, это доминирующий в плане людских ресурсов и промышленного потенциала регион, без которого хозяйственно-экономическая жизнь Украины как крупного европейского государства непредставима. В то же время это регион с наибольшей долей русскоязычного населения.Экспорт украинских товаров в Россию составлял в начале 2010-х годов до 35 миллиардов долларов (2010). В 2012 году экспорт с Украины в Россию упал уже до 23 миллиардов, а в 2013 году — до 19 миллиардов долларов. Поставки на европейские рынки при этом не выросли, а по ряду направлений упали. В Евросоюзе были введены квоты, ограничивающие поставки украинских товаров — например, ЕС определил квоту на украинскую цельномолочную продукцию на уровне 8 тыс. тонн в год с увеличением до 10 тысяч тонн в год. На сухое молоко квота установлена на уровне 1,5 тыс. тонн в год с увеличением до 2 тысяч тонн в год.

В Донецком и Луганском регионе, включая контролируемую властями ДНР и ЛНР территорию, вместе живёт около 6,5 миллиона человек (15 % от населения Украины). До начала боевых действий Донецкая и Луганская область давали около 25 % промышленного производства Украины. Экспорт республик в прошлом году составил 16,6 миллиарда долларов, импорт 7,7 миллиарда. Суммарный профицит торгового баланса — 8,9 миллиарда долларов.

Экспорт украинских товаров в 2013 году составил 68,2 миллиарда долларов. Импорт — 80,6 миллиарда долларов. Дефицит торгового баланса за 2013 год составил 12,4 миллиарда долларов.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Юго-Восточная Украина: настоящее и будущее региона // Сайт писателя В. Б. Иванова (г. Севастополь), 2009 г.
 Південного Сходу більше немає // «Украинская правда», 2014.

Исторические области Украины